Рауль Ройне, Ра́уль Рафае́ль Ро́йне (Raul Rafael Roine; *14 січня 1907, Турку, Велике князівство Фінляндське, Російська імперія, тепер Фінляндія — 12 червня 1960, Гельсінкі, Фінляндія) — фінський письменник і фольклорист, фотограф.
 Ройне Рююнянен — співак.